Сезак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сезак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот